La route départementale 21, ou RD 21, ou D21, est située :
 dans le département de la Mayenne, elle relie Bouessay à Laval, reprenant l'ancienne RN 159, déclassée en 1972.
 dans le département du Puy-de-Dôme, elle relie Châteaugay à Ceyrat.
 dans le département des Hautes-Pyrénées, elle relie Séméac à Sariac-Magnoac.
 dans le département de la Haute-Vienne, elle relie Les Cars à la limite de la Charente.
 dans le département de l'Essonne, elle relie Étampes à Chartres.
 dans le département de l'Allier, elle relie Varennes-sur-Allier à Jaligny-sur-Besbre. Il y a une antenne D521.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France

021